

Села:
 Погоріле — Харківська область, Вовчанський район
 Погоріле — Харківська область, Зміївський район
Озеро:
 Погоріле — невелике заплавне озеро в межах Біляївської міської громади Одеської області.
 Погоріле — озеро на півночі Волинської області

Погоріле — село, Мінська область, Борисовський район

Погоріле, або Пригоріле — село, гміна Мірче, Грубешівський повіт, Люблінське воєводство

Див. також 
 Погорілий
 Погоріла — село в Україні, Теплицькому районі Вінницької області.